

Persone 
Domenico Losurdo – filosofo e storico italiano
Stefano Losurdo – politico italiano